Marsz Radetzky’ego (1848) – utwór muzyczny skomponowany przez Johanna Straussa (ojca) 
 Marsz Radetzky’ego (1932) – powieść Josepha Rotha 
 Marsz Radeckiego (1965) – film telewizyjny w reżyserii Michaela Kehlmanna
 Marsz Radeckiego (1995) – miniserial telewizyjny  w reżyserii Axela Cortiego i Gernotta Rolla

Przypisy